Аждархо́иды () — надсемейство птерозавров из подотряда птеродактилей.

Классификация 
На данный момент существует два основных конкурирующих взгляда на классификацию аждархоидов. Первый взгляд, представленный Фелипе Пиньейро и коллегами в 2011 году, считает тапеярид монофилетической кладой, включающей подсемейства Thalassodrominae и Chaoyangopterinae. Второй взгляд, озвученный Люй Цзюньчаном и др. в 2008 году, а также Нэйшем и Мартеллом в 2006 году, считает тапеярид парафилетической группой примитивных аждархоидов. Все аждархоиды, которые ближе к «аждархо-», чем к тапежарам, включены в кладу неоаждархий (Neoazhdarchia, «новые аждархиды»).

Ниже приведённая кладограмма показывает результаты филогенетического анализа, проведённого Андресом и Майерсом в 2013 году. Альтернативные кладограммы отражены в списке классификаций птерозавров.

Примечания